Канилес () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Гранада, в составе автономного сообщества Андалусия. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Баса. Занимает площадь 216 км². Население — 4905 человек (на 2010 год). Расстояние — 111 км до административного центра провинции.

Население

Примечания

Ссылки 
 Portal de Turismo de las Comarcas de Baza y Huescar
 Web sobre Caniles de SergioBubilla 
 Web sobre la parroquia de Caniles 
 Web caniles_actual
 Web no oficial de la villa de Caniles
 Web de la escuela de adultos de Caniles
  Web instituto «el fuerte» de Caniles
 Web de la Banda municipal de música de Caniles
 Web sobre Caniles de europa press
 Web oficial de la villa de Caniles

Муниципалитеты Гранады